Сома:

 Сома — ритуальный напиток и божество Луны у индо-иранцев и в более поздних ведийской и древнеперсидской культурах.
 Сома — город на западе Турции.
 Сома — город в префектуре Фукусима, Япония.
 Сома — район на западе Турции.
 Сома — река в Кировской области.
 Сома — тело нейрона.
 SOMA — компьютерная игра.
 Soma — песня американской рок-группы The Smashing Pumpkins.
 Sôma — студийный альбом французской метал-группы Eths.
 СОМА — песня крымской психо-поп группы Эді.

Персоналии 
 Сома, Алоизий Нобуо (1916—1997) — католический прелат, епископ Нагои с 1969 по 1997 год.
 Сома, Наоки (род. 1971) — японский футболист и тренер.
 Сома, Юки (род. 1997) — японский футболист.

См. также 
 Сомма